Operation (von lateinisch operatio „Verrichtung“) steht für:

 Operation (Medizin), chirurgischer Eingriff in den Organismus
 Operation (Militär), Hauptform der Handlungen der Streitkräfte
 Operation (Informatik), durch einen Befehl ausgelöster Programmschritt
 Operation (UML), Modellelement
 Operation, Rechenvorgang mit Argumenten, siehe Verknüpfung (Mathematik)

Siehe auch:

 Operator (Begriffsklärung)